Ратч — фамилия:

 Ратч, Александр Иванович (1790—1856) — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 5460; 6 декабря 1836.
 Ратч, Василий Фёдорович (1816—1870) — генерал-лейтенант, военный писатель-историк.
 Ратч, Фёдор Иванович (1791—1878) — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 6471; 5 декабря 1841.

См. также 
 Ратча
 Ратчино